Фесса́лия () — периферия, административно-территориальная единица Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в децентрализованную администрацию Фессалия и Центральная Греция. Включает историческую область Фессалию и часть островов архипелага Северные Спорады. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь  квадратного километра. Плотность 52,2 человека на квадратный километр. Административный центр периферии — город Лариса. Перифериархом на местных выборах в 2011 году избран и в 2014 году переизбран Констандинос Агорастос ().

Образована в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. В состав периферии вошли номы Кардица, Лариса, Магнисия и Трикала.

География 
Граничит с Западной Македонией на северо-западе, с Центральной Македонией на северо-востоке, с Центральной Грецией на юге и Эпиром на западе. На востоке омывается заливом Термаикос, на юго-востоке — заливом Пагаситикос.

Крупнейшие города: Лариса, Волос, Кардица и Трикала, возле которого находятся скальные православные монастыри Метеоры.

На западе находятся горы Пинд, в том числе — Перистери (2294 м), Трингия (2204 м), Карава (2184 м), Авго (2146 м) и Цука (1705 м). На северо-востоке — горы Олимп (2917 м) и Оса (1978 м). На юго-востоке — Отрис (1726 м) и Пелион (1624 м). Между гор находится Фессалийская равнина и Темпейская долина.

Крупнейшая река — Пиньос и её притоки: Титарисиос, Энипефс, Малакасьотико () и Мургани (), а также Ахелоос и Тавропос, на которой находится водохранилище Тавропос.

Административное деление 
Периферия делится на 5 периферийных единиц и 25 общин.

Примечания 

Периферии Греции
Фессалия